Stránkování může být:

 Stránkování paměti – technika adresace operační paměti počítače
 Paginace – označování stránek knihy čísly